Metele – jezioro na Litwie
 Metele – wieś na Litwie, dawniej miasto